Kuussuup Qaqqaa bezeichnet:
 Kuussuup Qaqqaa (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kuussuup Qaqqaa (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland